La Vista steht für:
 La Vista (Nebraska), Stadt in Nebraska, Vereinigte Staaten
 La Vista (Spotsylvania County), Gebäude im Spotsylvania County, Virginia, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Lavista
 Hasta la vista
 Hasta la vista, baby!
 Vista